Henry Fool (film), film
Henry Fool (band), Britse band
Henry Fool (album), eerste album van de band